Bahlke ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Bahlke (1888–nach 1942), deutscher Politiker (SPD), MdL Preußen
 Karl Müller-Bahlke, deutscher Jugendfunktionär, Bundesvorsitzender der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken
 Oskar Bahlke (* 1923), deutscher Fußballspieler 
 Philipp Bahlke (* 1989), deutscher Triathlet
 Thomas Müller-Bahlke (* 1959), deutscher Historiker und Hochschullehrer